Гречухино — название нескольких населённых пунктов:
 Гречухино — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Гречухино — деревня в Великолукском районе Псковской области (Лычёвская волость).
 Гречухино — деревня в Великолукском районе Псковской области (Шелковская волость).
 Гречухино — деревня в Себежском районе Псковской области.